Хунта де Каминос има више значења:

 Хунта де Каминос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хунта де Каминос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику